Resultats del Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit de Ciutat de Mèxic el 16 de juny del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Riccardo Patrese 1' 16. 696

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 16. 788 (a la volta 61)

Referències 
 

1991
Mèxic